RDP son unas siglas que hacen referencia a varios artículos:

Tecnología
 Remote Desktop Protocol, protocolo de Microsoft para la comunicación en la ejecución de una aplicación entre un terminal y un servidor Windows.
 Reliable Datagram Protocol, protocolo de capa de transporte en modo datagrama más complejo y con mejores características que UDP.
 Algoritmo de Ramer–Douglas–Peucker, algoritmo de simplificación de líneas poligonales, que toma su nombre de sus autores Ramer, Douglas y Peucker.

Entidades
 Rádio e Televisão de Portugal, en portugués "Radiodifusão Portuguesa", ente público de radiodifusión portuguesa, integrado desde 2004 en RTP, la televisión pública nacional.